Исландия имеет развитую киноиндустрию. Многие фильмы исландских режиссёров получили мировую известность, а фильм «Дети природы» режиссёра Фридрика Тоура Фридрикссона был номинирован на Оскар и ряд европейских наград в области киноиндустрии.

Большую известность получили также фильмы режиссёра Балтазара Кормакура Hafið («Море», 2002) и A Little Trip to Heaven («Маленькая поездка в небо», 2005).

Известные исландские фильмы 
 101 Рейкьявик
 Astrópía
 Беовульф и Грендель
 Börn
 Дети природы
 Холодная лихорадка
 Одиннадцать мужчин вне игры
 Ангелы Вселенной
 Соколы
 Fíaskó
 Foreldrar
 Hafið
 Полёт ворона
 Íslenski draumurinn
 Можжевеловое дерево
 Knight of the Living Dead
 Маленькая поездка в небо
 Maður eins og ég
 Með allt á hreinu
 Mýrin (Jar City)
 Ной — белая ворона
 Nýtt Lif
 Рейкьявик-Роттердам
 Рок в Рейкьявике
 Screaming Masterpiece
 The Seagull's Laughter
 Skytturnar
 Sódóma Reykjavík
 Voksne Mennesker
 White Wedding Night (Brúðguminn)
 Wrath of Gods
 Heiðin
 Игра Блэка

Актёры 
 Аугуста Ева Эрленсдоттир
 Балтазар Кормакур
 Берглинд Айси
 Бьорк Гудмундсдоттир
 Бьярни Гаутур
 Гисли Эдн Гардарссон
 Гуннар Хансен
 Мария Эллингсен
 Питер Ронсон
 Стефан Карл Стефанссон
 Томас Лемаркис
 Тор Кристианссон
 Тростур Лео Гуннарссон
 Хильмир Снер Гуднасон
 Эйпер Гудьонссон

Кинорежиссёры 

 Балтазар Кормакур
 Дагур Кари Петурссон
 Роберт Инги Дуглас
 Фридрик Тоур Фридрикссон
 Храбн Гюднлёйгссон
 Джон Густафссон
 Олаф де Флер
 Оскар Йонассон
 Оскар Тор Аксельссон

Музыка к фильмам 
 Michael Pärt Musik
 Mugison (полное имя Örn Elías Guðmundsson)
 Хилмар Ёрн Хилмарссон

Награды 
 Edda Award — государственная награда Исландии в области кинематографии.

Примечания 

И